Ufford – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Ufford – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)